Bedrijf
 Royal Fassin, Nederlands bedrijf

Personen met de achternaam Fassin
 Armand Fassin, Belgisch politicus
 Nicolas Henri Joseph de Fassin, Zuid-Nederlands kunstschilder
 Paul Fassin, Belgisch vakbondsbestuurder